Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2020 war ein von der European Billiards and Snooker Association zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) veranstaltetes Junioren-Snookerturnier. Es fand vom 7. bis 10. Februar 2020 im Salgados Palace Hotel im portugiesischen Albufeira statt. Es war die fünfte Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

Der Ire Aaron Hill konnte den Titel des U18-Europameisters nach 2019 zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Er besiegte im Endspiel den Engländer Sean Maddocks mit 4:1. Auch Hills Vorgänger Jackson Page hatte den Titel zweimal in Folge gewonnen.

Aaron Hill gelang auch das höchste Break des Turniers mit 131 Punkten. Außer ihm gelangen noch Ben Mertens aus Belgien und Sean Maddocks jeweils ein Century-Break.

Gruppenphase 
70 Spieler aus 24 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. Sie wurden in 14 Gruppen zu je 5 Spielern aufgeteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden um 
die Platzierungen. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 42 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert, 22 davon erreichten direkt die Runde der Letzten 32, die übrigen 20 Spieler spielten in einer Auftaktrunde um die 10 weiteren Zweitrundenplätze.

Runde der Letzten 42 

|}

Runde der Letzten 32 bis Finale

Finale 
Das Finale war das Duell zweier Spieler, die im Alter nur knapp eineinhalb Monate auseinander lagen und für die es beide die letzte U18-EM war. Aaron Hill ging als Favorit ins Endspiel. Er war nicht nur der Titelverteidiger, bei zwei weiteren Turnierteilnahmen hatte er einmal das Achtel- und einmal das Halbfinale erreicht. Sean Maddocks hatte zwar 2018 auch schon einmal an dem Turnier teilgenommen, war damals aber bereits in seinem ersten Hauptrundenspiel ausgeschieden. Wenige Wochen zuvor hatte der Engländer beim WSF Junior Open 2020 immerhin schon einmal im Finale eines internationalen Jugendturniers gestanden, das hatte er aber verloren. Hill wurde von Anfang an seiner Favoritenstellung gerecht und begann den ersten Frame mit einem vorentscheidenden Break. Maddocks versuchte es zwar noch einmal, aber ein zweites hohes Break verhalf dem Iren zur Führung. Diese baute er in einem etwas umkämpfteren zweiten Frame aus, bevor er mit einem 92-Punkte-Break auf 3:0 davonzog. Maddocks erkämpfte sich danach wenigstens den Ehrenpunkt, aber mit seinem vierten hohen Break von 50 Punkten entschied Hill das Turnier für sich. Der Ire gewann direkt im Anschluss auch die U21-Europameisterschaft.

Century-Breaks 
Im Verlauf des Turniers wurden 85 Breaks von 50 oder mehr Punkten erzielt, 3 davon überschritten die Marke von 100 Punkten:

Quellen

Weblinks 
 European Snooker Championship U18 → Portugal - Albufeira 2020 (Ergebnisse)
 Snooker: EBSA - Albufeira/Portugal 2020 – YouTube-Videokanal

2020
U18 Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira